Botka Endre (Budapest, 1994. augusztus 25. –) magyar válogatott labdarúgó,  a Ferencváros játékosa. Hátvéd poszton játszik.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Botka Endre Budapesten született, a Magyar Futball Akadémia növendéke. 2014. május 11-én debütált a Honvéd felnőtt csapatában, kezdőként játszotta végig a Győri ETO elleni mérkőzést. A 2014–2015-ös bajnoki idényre a Kecskeméti TE csapatához került kölcsönbe. Többször is olyan teljesítmény nyújtott, hogy beválogatták a forduló válogatottjába. A Honvéd a tavaszi szezonra visszahívta az addig kecskeméti színekben 15 NB I-es mérkőzésen pályára lépő, időközben már U20-as válogatott Botkát.

Az idény hátralevő részében rendszeresen lehetőséget kapott Marco Rossi vezetőedzőtől, tíz bajnokin léphetett pályára, mindannyiszor kezdőként. A szezon végén 2018. június 30-ig meghosszabbította szerződését a kispesti csapattal.

A következő másfél szezonban alapembere lett a Honvédnak és bemutatkozhatott a válogatottban is.  Kispesti pályafutása alatt 89 felnőtt tétmérkőzést játszott, 61 NB I-es, 3 Magyar Kupa-, 21 NB III-as, és 4 Ligakupa-találkozón lépett pályára piros-feketében. 2017. január 9-én a Ferencváros szerződtette. Átigazolását a Honvéd szurkolók a két klub rivalizálása miatt nehezen fogadták el, volt olyan szurkolói csoport, ahol elégették Botka mezét. 2021. december 4-én játszotta 100. bajnoki mérkőzését a Ferencvárosban.

A válogatottban 
2015 augusztusában Bernd Storck megbízott magyar szövetségi kapitány 33 fős keretébe kapott meghívást. Első válogatottságán a Svédország ellen elvesztett barátságos mérkőzésen csereként állt be.

2020-ban lett stabil válogatott kerettag, 2021. június 1-jén Marco Rossi szövetségi kapitány nevezte őt a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő 26 fős keretébe. A kontinenstornán a magyar csapat mindhárom csoportmérkőzését végigjátszotta.

Sikerei, díjai 
 Budapest Honvéd
NB I
 Győztes (1): 2016–2017

 Ferencvárosi TC
 Magyar kupa
Győztes (2): 2016–2017, 2021–2022
 NB I
Ezüstérmes (1): 2017–2018
NB I
 Győztes (4): 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022

Statisztika

Klubcsapatokban
Frissítve 2023. március 19-én.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk 
 „Nem tudtam volna tükörbe nézni” – Botka Endre ferencvárosi mesterhármasa Nemzeti Sport Online, 2021. április 24.

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Budapesten született személyek
1994-ben született személyek
Élő személyek
A Ferencváros labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az NB I labdarúgói